August Mensching ist der Name folgender Personen:

* August Ludwig Mensching (Augustus Ludovicus Mensching; Ludewig Mensching; 1753–1804), königlich großbritannischer und kurfürstlich braunschweig-lüneburgischer Hofmedicus und erster Direktor der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Hannover
 August Johann Otto Mensching (Augustus Johannes Otto Mensching; Augustus Iohannes Otto Mensching; Augustus Joannes Otto Mensching; vor 1759–1763), deutscher Jurist